Пётр Мала́хов:
 Малахов, Пётр Васильевич (1753—1807) — российский медик.
 Малахов, Пётр Петрович (1892—1962) — советский кинорежиссёр.